UFC 256: Фигейреду vs. Морено — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 12 декабря 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

Главный бой вечера между Дейвисоном Фигейреду и Брэндоном Морено закончился вничью решением большинства судей и Фигейреду оставил за собой титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. В со-главном бою вечера Шарлис Оливейра победил Тони Фергюсона единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
UFC запланировала два титульных поединка к проведению на этом турнире. В августе появилась информация о том, что UFC хочет организовать бой за звание чемпионки в женском полулёгком весе между действующей чемпионкой бразильянкой Амандой Нунис (также являющейся чемпионкой UFC в легчайшем весе) и австралийской претенденткой Меган Андерсон (бывшая чемпионка Invicta FC в полулёгком весе). Позднее был назначен второй титульный поединок, который и стал заглавным событием турнира. Это был бой за звание чемпиона в полусреднем весе между действующим чемпионом американцем нигерийского происхождения Камару Усманом и бразильским претендентом Гилбертом Бёрнсом (#1 в рейтинге). Ранее этот поединок уже планировался к проведению в июле и должен был стать заглавным событием UFC 251. Однако тогда Бёрнс был вынужден сняться с турнира из-за того, что он и его тренер Грег Джонс сдали положительный тест на COVID-19. В свою очередь, несмотря на потерю соперника, Усман провёл на UFC 251 защиту своего титула в бою против вышедшего на сверхкоротком уведомлении Хорхе Масвидаля, победив его единогласным решением судей.

Изменения заглавного события турнира 
5 октября стало известно, что Усман снялся с турнира, сославшись на то, что ему нужно больше времени на восстановление от нераскрытых травм после боя с Масвидалем на UFC 251. Бой был отложен на неопределённый срок.

Хотя официально это не было объявлено, после того, как турнир потерял заглавное событие, организаторы были нацелены на то, чтобы сделать чемпионский поединок между Нунис и Андерсон, имеющий на тот момент статус со-главного события, новым главным событием турнира. В свою очередь, 14 октября стало известно, что новым со-главным событием должен стать добавленный в кард турнира поединок за звание чемпиона UFC в легчайшем весе между действующим чемпионом россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом (#1 в рейтинге).

9 ноября было объявлено, что Нунис также была вынуждена сняться с турнира из-за нераскрытых травм, а их бой с Андерсон будет перенесён на 2021 год. Таким образом, турнир повторно лишился заглавного события и теперь ожидается его переназначение. Из-за вышеупомянутых отмен, титульный поединок между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом должен был озаглавить турнир. 22 ноября российские СМИ сообщили, что бой также был отменен по «личным причинам», связанным с Яном, и, как ожидается, он будет назначен позднее. Позже выяснилось, что эти «личные причины» связаны с получением визы и транспортными ограничениями.

Теперь ожидается, что после своей первой защиты титула на турнире UFC 255 21 ноября чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду вновь возглавит номерной турнир против Брэндона Морено, который также дрался в тот же день. Такое назначение представляет собой самый короткий промежуток времени между титульными боями чемпиона в истории UFC — всего 21 день.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все бойцы успешно сделали вес.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Дейвисон Фигейреду vs. Брэндон Морено
 Выступление вечера: Кевин Холланд и Рафаэль Физиев

Последствия турнира 
15 декабря после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC